Příjmení Starace [staráče] může odkazovat k:

 Achille Starace – fašistický politik
 Potito Starace (1981) – italský tenista